A maláj nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Sepangban rendezték szeptember 10-én.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a negyedlitereseknél Jorge Lorenzo végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Álvaro Bautista diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források

Maláj
motogp